Derek Matthew Anderson, né le  à Portland dans l'état de l'Oregon, est un joueur américain de football américain qui évoluait au poste de quarterback.

Biographie

Carrière universitaire 
Il effectue sa carrière universitaire avec les Beavers d'Oregon State.

Carrière professionnelle 
Il est sélectionné en tant que  lors du  de la draft 2005 de la NFL par les Ravens de Baltimore.

Bills de Buffalo 
Le 9 octobre 2018, Anderson signe chez les Bills de Buffalo, retrouvant Sean McDermott et Brandon Beane coéquipiers lors de son passage chez les  Panthers de la Caroline. Il doit initialement être le remplaçant et mentor du rookie quarterback Josh Allen.

Le 17 octobre, Allen s'étant blessé et son premier remplaçant QB Nathan Peterman ayant effectué une très pâle performance en  semaine, Anderson est désigné comme titulaire pour le match de la  semaine contre les Colts d'Indianapolis.

Statistiques 

|-
| 2006 || Browns || 5 || 117 || 66 || 56,4 || 793 || 5 || 8 || 63,1 || 4 || 47 || 11,8 || 0 || 8 || 66 || 2 || 1
|-
| 2007 || Browns || 16 || 527 || 298 || 56,5 ||  || 29 || 19 || 82,5 || 32 || 70 || 2,2 || 3 || 14 || 109 || 5 || 2
|-
| 2008 || Browns || 10 || 283 || 142 || 50,2 ||  || 9 || 8 || 66,5 || 25 || 55 || 2,2 || 0 || 14 || 87 || 9 || 2
|-
| 2009 || Browns || 8 || 182 || 81 || 44,5 || 888 || 3 || 10 || 42,1 || 10 || 8 || 0,8 || 2 || 11 || 75 || 5 || 3
|-
| 2010 || Cardinals || 12 || 327 || 169 || 51,7 ||  || 7 || 10 || 65,9 || 5 || 25 || 5 || 0 || 25 || 176 || 6 || 3
|-
| 2011 || Panthers || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2 || -1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012 || Panthers || 1 || 4 || 4 || 100 || 58 || 0 || 0 || 118,8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013 || Panthers || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014 || Panthers || 6 || 97 || 65 || 67 || 701 || 5 || 0 || 105,2 || 8 || 24 || 3 || 0 || 4 || 17 || 2 || 0
|-
| 2015 || Panthers || 3 || 6 || 4 || 66,7 || 36 || 0 || 0 || 82,6 || 7 || -2 || -0,3 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016 || Panthers || 5 || 53 || 36 || 67,9 || 453 || 2 || 5 || 67,6 || 1 || 4 || 4  || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 2017 || Panthers || 3 || 8 || 2 || 25 || 17 || 0 || 0 || 39,6 || 2 || -2 || -1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018 || Bills || 2 || 70 || 42 || 60 || 465 || 0 || 4 || 56 || 1 || -1 || -1 || 0 || 5 || 33 || 3 || 2

|  || 909 || 54,3 ||  || 60 || 64 || 70,4 || 76 || 102 || 226 || 5 || 81 || 563 || 34 || 14

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1983
Naissance à Portland (Oregon)
Joueur américain de football américain
Quarterback
Joueur sélectionné au Pro Bowl
Joueur de football américain des Beavers d'Oregon State
Choix de draft des Ravens de Baltimore
Joueur des Ravens de Baltimore
Joueur des Browns de Cleveland
Joueur des Cardinals de l'Arizona
Joueur des Panthers de la Caroline
Joueur des Bills de Buffalo